

Парк-Гіллс — місто, штат Кентуккі
 Парк-Гіллс — місто, штат Міссурі